Var megyében 153 település található.

(CAT) Toulon, created in 2002.
(CAF) Fréjus-Saint-Raphaël agglomerációs körzet (2001)
(CAD) Dracénoise agglomerációs körzet (2001)
(CAG) Aubagne agglomerációs körzet (2000)
(CCC) Cœur du Var - Plaine des Maures agglomerációs körzet (2002)